Der Dickkopf ist der Titel von
 Der Dickkopf (1978), griechisches Filmdrama von Pavlos Tassios
 Der Dickkopf (1982), spanischer Jugendfilm von Francisco Lara Polop

Siehe auch:
 Dickkopf